UFC 237: Намаюнас vs. Андради — событие организации смешанных боевых искусств Ultimate Fighting Championship, которое прошло 11 мая 2019 года на Олимпийской арене Рио в городе Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Положение до турнира

Результаты турнира 

(д) Дебютный бой в UFC

Награды 
Следующие бойцы получили бонусные выплаты в размере $50 000:

 Лучший бой вечера: Жессика Андради vs. Роуз Намаюнас

 Выступление вечера: Жессика Андради и Варлей Алвис

См. также 
 Список турниров UFC

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC